Kysak – wieś w powiecie Koszyce-okolice w kraju koszyckim na Słowacji
 zamek Kysak – nieistniejący zamek przy tej miejscowości
 Kysak (Късак) – wieś w gmina Dospat w obwodzie Smolan w Bułgarii
 Kysak – słowacka nazwa miasta Kőszeg w komitacie Vas (stolica powiatu Kőszeg - Kőszegi kistérség) w zachodnim kraju zadunajskim na Węgrzech